Brugman est un patronyme toponymique néerlandais qui signifie . Il peut s'agir d'une personne vivant près d'un pont ou d'un gardien de pont. Dans certains cas, il s'agit d'une personne originaire de  Bruges en Flandre Occidentale.

Patronyme 
 Alyssa Brugman (1974-), auteur australien
 Gastón Brugman (1992-), footballeur uruguayen
 Jaycob Brugman (1992-), joueur américain de baseball 
 Jean Brugman (c.1400-1473), prédicateur franciscain
  (1811-1868), leader révolutionnaire de Porto-Rico
 Til Brugman (1888-1958), poète et linguiste néerlandaise

Voir aussi 
 Brugmann
 Brugmans
 Bruggeman

Références 

Patronyme néerlandais